Чемпионат Эстонии по кёрлингу среди женщин () — ежегодное соревнование эстонских женских команд по кёрлингу. Проводится с 2005 года. Организатором является Ассоциация кёрлинга Эстонии (, ).

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Эстонию на международной арене как женская сборная Эстонии.

Годы и команды-чемпионы 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

Медальный зачёт по скипам 
(данные с учётом итогов чемпионата 2022 года)

Примечания

См. также 

Кёрлинг
Эстония
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2005 года
Соревнования по кёрлингу в Эстонии